Saputit bezeichnet:
 Saputit, Ort im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Saputit (Fjord), Fjord im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Saputit (Insel), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland